Tomáš Hrdlička je jméno více známých osob:

 Tomáš Hrdlička (politik) (* 1968) – kontroverzní pražský komunální politik a podnikatel, vlivný člen ODS
 Tomáš Hrdlička (fotbalista) (* 1982) – český a slovenský fotbalista českého původu